Benedetta Tagliabue (1963 -), architecte italienne ;
 Carlo Tagliabue (1898 - 1978), baryton italien ;
 François-Ferdinand Tagliabue C.M. (1822-1890), missionnaire lazariste français, évêque à Pékin ;
 Giulia Tagliabue (née en 1985), ingénieure italienne.
 Paola Tagliabue (1976-), championne du monde italienne de plongée en apnée.